Furka peut désigner :
 le tunnel de la Furka,
 le col de la Furka,
 la ligne sommitale de la Furka.

Voir aussi 
 Furka-Oberalp Bahn (FO), une ancienne entreprise ferroviaire Suisse.